Abulaga que puede referirse a:
 el nombre común de la planta Genista anglica
 el nombre común de la planta Genista florida
 el nombre común de la planta Genista hispanica
 el nombre común de la planta Genista scorpius
 el nombre común de la planta Ulex australis
 el nombre común de la planta Ulex europaeus
 el nombre común de la planta Ulex minor
 el nombre común de la planta Ulex parviflorus